HFP est un sigle qui peut désigner :
 hexafluoropropylène ou hexafluoropropène, un fluorocarbure de formule chimique .

HfP est un sigle qui peut désigner :
  (en français, École de sciences politiques de Munich), une institution indépendante au sein de l'université technique de Munich.

HFP est un sigle qui peut désigner :
 Hache and Fire Project, un concept de week-end entre amis, généralement localisé dans les Vosges, dont l'objectif est de festoyer joyeusement autour d'un feu avec du bois coupé à la hache.